Genou est un nom commun ou plus rarement un nom propre, qui peut désigner :

Nom commun 
 Le genou est une articulation du corps permettant de relier la jambe à la cuisse ;
 Le genou est l'une des quatre parties du corps calleux ;
 Genou (marine), une pièce de bois courbe.

Nom propre

Saint chrétien 
 Genou († vers 250), ou Genulphus, évêque de Cahors, et son père saint Genit ou Genitus, auraient été aussi moines évangélisateurs à Selles-sur-Nahon ; fêtés le 17 janvier. Il est confondu avec Genou du Berry.

Références